Don’t Panic! () — пятый студийный альбом американской поп-панк-группы All Time Low, выпущен 9 октября 2012 года.

Об альбоме 
В Don’t Panic! All Time Low не ограничивали себя одним жанром, экспериментируя с новым звучанием, но при этом используя стили предыдущих работ.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Hopeless Records
Альбомы All Time Low